El término alférez puede hacer referencia a:

Grado Militar 
 Alférez, grado inferior de la oficialidad militar en varias fuerzas armadas. En Venezuela se denomina Alférez al cadete del último año de carrera, en las Academias de formación de Oficiales.
 Alférez de navío es un grado militar de la Armada equivalente a teniente en otros ejércitos.
Alférez de fragata es un grado de oficial en la Armada.
Alférez provisional, durante la Guerra Civil Española en el bando sublevado.

Cargo Cortesano y Gubernamental 
 Alférez real, cargo cortesano, empleado también en el cabildo indiano.
 Alférez mayor del pendón de la Divisa del rey. Cargo cortesano hereditario.
 Alférez mayor del pendón de la Orden de la Banda. Cargo hereditario dentro de la Orden de la Banda.
 Alferazgo Real de los Incas, Alferazgo Real de Naturales, o Alferazgo Real de Indios Nobles, tipos de alféreces reales pertenecientes a la nobleza indígena americana.

Cultura 
 El alférez real fue una telenovela colombiana realizada por Punch.